Turrialba hace referencia a varios artículos:

Lugares 
Corregimiento de Turrialba y Alcaldía Mayor del puerto de Suerre, unidad administrativa del Reino de Guatemala en el .

En Costa Rica
 Turrialba (pueblo), reducción indígena
 Turrialba, ciudad cabecera del cantón de ese nombre, provincia de Cartago
 Cantón de Turrialba, número 5 de la provincia de Cartago
 Volcán Turrialba, en la cordillera volcánica central.
 Parque nacional Volcán Turrialba, que rodea al Volcán Turrialba.

Otros
 Queso Turrialba, originario del cantón de Turrialba, en Cartago, Costa Rica